Открытый чемпионат Сербии 2012 — это 4-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в сербском Белграде, и являющегося частью Мирового тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 30 апреля по 6 мая.

Первым сеянным в одиночном турнире был Пабло Андухар (тогдашняя 38-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Андреас Сеппи выигрывает свой 2й турнир в карьере в основном туре ассоциации.
 Бенуа Пер вышел в свой первый финал в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Йонатан Эрлих выигрывает 1й титул в сезоне и 17й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Энди Рам выигрывает 1й титул в сезоне и 19й за карьеру в основном туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте ATP

См. также 
 Открытый чемпионат Сербии
 Мировой тур ATP 2012
 ATP 250
 Портал: Теннис

Сербия
Теннис
Апрель 2012 года
Май 2012 года
2012